Боришполець — українське прізвище.

Відомі люди 

 Писарі Гоголівської сотні Переяславського полку (Київського полку) Гетьманщини:
 Боришполець Стефан (1745 — 1747);
 Боришполець Сергій (1774 — 1779);
 Боришполець Стефан Опанасович (1780).

 Боришполець Григорій Михайлович (1898 — 1954) — український педагог, фахівець з історії педагогіки.

Див. також 

 Гоголівська сотня

Примітки 

Українські прізвища